Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 543 dans le monde.

 Route régionale 543 en Finlande
  dans certains départements, en France 
 Route nationale 543 en France